Saint-Sornin je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Saint-Sornin (Allier) – obec v departementu Allier
 Saint-Sornin (Charente) – obec v departementu Charente
 Saint-Sornin (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Sornin-la-Marche – obec v departementu Haute-Vienne
 Saint-Sornin-Lavolps – obec v departementu Corrèze
 Saint-Sornin-Leulac – obec v departementu Haute-Vienne

Externí odkazy